DeSimone ist der Familienname folgender Personen:

 Frank DeSimone (1909–1967), Oberhaupt der Cosa Nostra über die Los-Angeles-Familie in Kalifornien
 Joseph DeSimone (* 1964), US-amerikanischer Chemiker
 Louis Anthony DeSimone (1922–2018), Weihbischof in New York
 Rosario DeSimone (1873–1946) Oberhaupt der Cosa Nostra über die Los-Angeles-Familie in Kalifornien
 Thomas DeSimone (1950–1979), Gangster und Auftragsmörder der New Yorker Lucchese-Familie

Siehe auch:

 De Simone